Tanganyika, a egykori köztársaság Kelet-Afrikában, jelenleg Tanzánia része
Tanganyika-tó, tó Közép-Afrikában
Tanganyika tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-ban elfogadott alkotmány 2009. februári hatályba lépése után